Az EC Granollers, teljes nevén Esport Club Granollers egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1913-ban alapították, jelenleg regionális bajnokságban szerepel.

Statisztika

Külső hivatkozások 

Hivatalos weboldal

Katalán labdarúgócsapatok
1913-ban alapított labdarúgócsapatok